Quella sporca ultima meta (The Longest Yard) – film del 1974 diretto da Robert Aldrich
 L'altra sporca ultima meta (The Longest Yard) – film del 2005 diretto da Peter Segal